Aznar est un nom hispanique, sans doute issu du basque médiéval azeari (aujourd'hui azeri) et qui signifie "renard".

Patronyme 

 Aznar Sanche (mort en 837), comte de Vasconie.
 Aznar de Navarre, à la fin du , neveu et gendre du roi Fortún Garcés et père des reines Sancha et Toda de Navarre.
 Aznar  Galíndez (mort en 839), comte d'Aragon de 809 à 820.
 Aznar II Galíndez, comte d'Aragon de 867 à 893.
 Emmanuel Aznar (1915-1970), footballeur français.
 José María Aznar (né en 1953), président du gouvernement espagnol entre 1996 et 2004.
 Pedro Aznar (né en 1959), musicien argentin.
 Juan Bautista Aznar-Cabañas (1860-1933), amiral et homme politique espagnol.

Notes et références 

Patronyme basque